|- style="background:#FFFFFF;"
| (201) Пенелопа (Penelope) || — || 7 августа 1879 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (202) Хрисеида (Chryseïs) || — || 11 сентября 1879 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (203) Помпея (Pompeja) || — || 25 сентября 1879 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (204) Каллисто (Kallisto) || — || 8 октября 1879 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (205) Марфа (Martha) || — || 13 октября 1879 || Пула || Пализа, Иоганн|Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (206) Герсилия (Hersilia) || — || 13 октября 1879 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (207) Гедда (Hedda) || — || 17 октября 1879 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (208) Лакримоза (Lacrimosa) || — || 21 октября 1879 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (209) Дидона (Dido) || — || 22 октября 1879 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (210) Изабелла (Isabella) || — || 12 ноября 1879 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (211) Изольда (Isolda) || — || 10 декабря 1879 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (212) Медея (Medea) || — || 6 февраля 1880 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (213) Лилея (Lilaea) || — || 16 февраля 1880 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (214) Ашера (Aschera) || — || 29 февраля 1880 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (215) Энона (Oenone) || — || 7 апреля 1880 || Берлин || Виктор Кнорре
|- style="background:#FFFFFF;"
| (216) Клеопатра (Kleopatra) || — || 10 апреля 1880 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (217) Эвдора (Eudora) || — || 30 августа 1880 || Марсель || Ж. Коджа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (218) Бианка (Bianca) || — || 4 сентября 1880 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (219) Туснельда (Thusnelda) || — || 30 сентября 1880 || Пула || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (220) Стефания (Stephania) || — || 19 мая 1881 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (221) Эос (Eos) || — || 18 января 1882 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (222) Люция (Lucia) || — || 9 февраля 1882 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (223) Роза (Rosa) || — || 9 марта 1882 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (224) Океана (Oceana) || — || 30 марта 1882 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (225) Генриетта (Henrietta) || — ||19 апреля 1882 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (226) Верингия (Weringia) || — ||19 июля 1882 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (227) Философия (Philosophia) || — ||12 августа 1882 || Париж || Поль Анри
|- style="background:#DDDDFF;"
| (228) Агата (Agathe) || — ||19 августа 1882 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (229) Аделинда (Adelinda) || — || 22 августа 1882 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (230) Афаманта (Athamantis) || — || 3 сентября 1882 || Боткамп || Л. А. К. де Балл
|- style="background:#FFFFDD;"
| (231) Виндобона (Vindobona) || — ||10 сентября 1882 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (232) Россия (Russia) || — || 31 января 1883 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (233) Астеропа (Asterope) || — || 11 мая 1883 || Марсель || Альфонс Борелли
|- style="background:#DDDDFF;"
| (234) Барбара (Barbara) || — || 12 августа 1883 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (235) Каролина (Carolina) || — || 28 ноября 1883 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (236) Гонория (Honoria) || — || 26 апреля 1884 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (237) Целестина (Coelestina) || — || 27 июня 1884 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (238) Гипатия (Hypatia) || — || 1 июля 1884 || Берлин || Виктор Кнорре
|- style="background:#FFFFDD;"
| (239) Адрастея (Adrastea) || — || 18 августа 1884 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (240) Ванадида (Vanadis) || — || 27 августа 1884 || Марсель || Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFDD;"
| (241) Германия (Germania) || — || 12 сентября 1884 || Дюссельдорф || Карл Лютер
|- style="background:#FFFFDD;"
| (242) Кримхильда (Kriemhild) || — || 22 сентября 1884 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (243) Ида (Ida) || — || 29 сентября 1884 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (244) Сита (Sita) || — || 14 октября 1884 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (245) Вера (Vera) || — || 6 февраля 1885 || Мадрас || Норман Погсон
|- style="background:#FFFFFF;"
| (246) Аспорина (Asporina) || — || 6 марта 1885 || Марсель || Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFFF;"
| (247) Эвкрата (Eukrate) || — || 14 марта 1885 || Дюссельдорф || Карл Лютер
|- style="background:#DDDDFF;"
| (248) Ламия (Lameia) || — || 5 июня 1885 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (249) Ильза (Ilse) || — || 16 августа 1885 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (250) Беттина (Bettina) || — || 3 сентября 1885 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (251) София (Sophia) || — || 4 октября 1885 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (252) Клементина (Clementina) || — || 11 октября 1885 || Ницца || Ж. Перротен
|- style="background:#FFFFFF;"
| (253) Матильда (Mathilde) || — || 12 ноября 1885 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (254) Августа (Augusta) || — || 31 марта 1886 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (255) Оппавия (Oppavia) || — || 31 марта 1886 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (256) Вальпурга (Walpurga) || — || 3 апреля 1886 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (257) Силезия (Silesia) || — || 5 апреля 1886 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (258) Тихея (Tyche) || — || 4 мая 1886 || Дюссельдорф || Карл Лютер
|- style="background:#FFFFDD;"
| (259) Алетейя (Aletheia) || — || 28 июня 1886 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (260) Губерта (Huberta) || — || 3 октября 1886 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (261) Примно (Prymno) || — || 31 октября 1886 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (262) Вальда (Valda) || — || 3 ноября 1886 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (263) Дрезда (Dresda) || — || 3 ноября 1886 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (264) Либусса (Libussa) || — || 22 декабря 1886 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (265) Анна (Anna) || — || 25 февраля 1887 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (266) Алина (Aline) || — || 17 мая 1887 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (267) Тирза (Tirza) || — || 27 мая 1887 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (268) Адорея (Adorea) || — || 8 июня 1887 || Марсель || Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFFF;"
| (269) Юстиция (Justitia) || — || 21 сентября 1887 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (270) Анахита (Anahita) || — || 8 октября 1887 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (271) Пентесилея (Penthesilea) || — || 13 октября 1887 || Берлин || Виктор Кнорре
|- style="background:#FFFFFF;"
| (272) Антония (Antonia) || — || 4 февраля 1888 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (273) Атропа (Atropos) || — || 8 марта 1888 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (274) Филагория (Philagoria) || — || 3 апреля 1888 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (275) Сапиенция (Sapientia) || — || 15 апреля 1888 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (276) Аделаида (Adelheid) || — || 17 апреля 1888 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (277) Эльвира (Elvira) || — || 3 мая 1888 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (278) Паулина (Paulina) || — || 16 мая 1888 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (279) Туле (Thule) || — || 25 октября 1888 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (280) Филия (Philia) || — || 29 октября 1888 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (281) Лукреция (Lucretia) || — || 31 октября 1888 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (282) Клоринда (Clorinde) || — || 28 января 1889 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (283) Эмма (Emma) || — || 8 февраля 1889 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (284) Амалия (Amalia) || — || 29 мая 1889 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (285) Регина (Regina) || — || 3 августа 1889 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (286) Иклея (Iclea) || — || 3 августа 1889 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (287) Нефтида (Nephthys) || — || 25 августа 1889 || Клинтон || К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (288) Главка (Glauke) || — || 20 февраля 1890 || Дюссельдорф || Карл Лютер
|- style="background:#FFFFDD;"
| (289) Ненетта (Nenetta) || — || 10 марта 1890 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (290) Бруна (Bruna) || — || 20 марта 1890 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (291) Алиса (Alice) || — || 25 апреля 1890 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (292) Людовика (Ludovica) || — || 25 апреля 1890 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (293) Бразилия (Brasilia) || — || 20 мая 1890 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (294) Фелиция (Felicia) || — || 15 июля 1890 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (295) Терезия (Theresia) || — || 17 августа 1890 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (296) Фаэтуса (Phaëtusa) || — || 19 августа 1890 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (297) Цецилия (Caecilia) || — || 9 сентября 1890 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (298) Баптистина (Baptistina) || — || 9 сентября 1890 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (299) Тора (Thora) || — || 6 октября 1890 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (300) Джеральдина (Geraldina) || — || 3 октября 1890 || Ницца || Огюст Шарлуа
|}